HDZ puede referirse a:

 Unión Democrática Croata HDZ, principal partido político de centro-derecha en Croacia.
 HDZ Amsterdam, equipo neerlandés de waterpolo.